Yummy () може означати:

  — альбом 2007 року KC and the Sunshine Band
  — альбом 1969 року Джулі Лондон
 «» — пісня Chelo з альбому 360° 
 «» — пісня 2006 року Гвен Стефані з альбому The Sweet Escape
 «Yummy» — пісня 2020 року Джастіна Бібера
 «» — пісня вперше записана гуртом Ohio Express у 1968 році
  — член банди «Чорні учні», вбитий у 1994 році у одинадцятирічному віці